Velike Poljane (gmina Ribnica)
 Velike Poljane (gmina Škocjan)